Ульрих Фридрих Вольдемар рейхсграф фон Левендаль (Löwendahl) (1700—1755) — известный европейский военачальник, генерал-аншеф российской армии (1740), маршал Франции (1747).

Биография

Происхождение и начало военной карьеры 
Родился 1 апреля 1700 года в Гамбурге в семье датского барона  (1660—1740) и его жены Доротеи фон Брокдорф (1672–1706), которая была кузиной графини фон Козель. Отец его, занимая важные должности в Дании, позже перешёл на службу к саксонскому курфюрсту и умер в 1740 году в должности обер-гофмаршала и кабинет-министра.

Начал службу в датском флоте, затем служил в австрийской армии, сражался против турок на Балканах и в Сицилии. С 1721 года — на службе саксонского курфюрста в чине полковника гвардии, через три года назначен шефом пехотного полка. С 1732 года — генерал-майор и генерал-инспектор саксонской пехоты. После смерти Августа II в войне за польское наследство командовал саксонским гарнизоном в Кракове и отразил нападение киевского воеводы (1733), с 1734 года сражался на Рейне.

В российской армии 
C началом войны против турок ходатайством генерал-фельдмаршала Х. А. Миниха принят на русскую службу в чине генерал-лейтенанта, сражался в Крыму и на Украине, в 1737 году способствовал взятию Очакова, 24 декабря 1738 года пожалован в кавалеры ордена Святого Александра Невского.

В 1739 году участвовал в поражении турок при Хотине и оставлен комендантом крепости Хотин. По окончании войны назначен Ревельским губернатором и генерал-аншефом (1740).

Новая императрица Елизавета Петровна подтвердила все звания и должности Левендаля, назначила его командиром корпуса в армии генерал-фельдмаршала П. П. Ласси, действовавшей в Финляндии против шведов. В 1741 году саксонский курфюрст Август III правом имперского викария пожаловал ему титул рейхсграфа. В 1743 году уехал из России.

На французской службе 
В 1743 году приглашён королём Людовиком XV на французскую службу, 1 сентября 1743 года получил патент генерал-лейтенанта. В 1744 году принял участие в походе в Нидерланды, затем в Эльзас и снова в Нидерланды. В 1746 году принял французское подданство (ещё раньше перешёл в католичество), командовал артиллерией при взятии Намюра и был назначен его губернатором.

В кампании 1747 года завоевал голландскую Фландрию, после сражения при Лауфельде взял крепость Берген-оп-Зом, получил в награду жезл маршала Франции. В кампании 1748 года присутствовал при осаде Маастрихта, после чего назначен его губернатором.

Оплошность врача, пользовавшего неправильно открывшуюся рану на ноге, стала причиной развившегося в ней антонова огня. Умер 27 мая 1755 года в Париже.

Награды 
 Орден Святого Александра Невского (24 декабря 1738, Российская империя)
 Орден Святого Духа (1744, королевство Франция)
 Орден Святого Михаила (королевство Франция)
 Охотничий орден Святого Губерта (герцогство Вюртемберг)

Семья 
Был дважды женат.

12 января 1722 года женился на Теодоре Евгении фон Шметтау, дочери саксонского генерала Готлиба фон Шметтау (1665–1722) и Анны Кристины фон Шметтау. В браке родились дети:
 Вольдемар Генрих (июнь 1723 — 18 марта 1724)
 Фридрих Вольдемар (7 августа 1724 — 22 февраля 1740)
 Бенедикта (15 декабря 1725 — 21 ноября 1753) — 25 мая 1747 года вышла замуж за Йохана Рудольфа фон Кизеветтера генант фон Вольферсдорф (сентябрь 1721 — 10 июля 1751)
 Доротея Фредерика (июнь 1727 — 15 июля 1750)

13 ноября 1736 года женился на графине Барбаре Магдалене Шембек (* 1709; † 18. Mai 1762). В браке родились дети:
   (8 февраля 1740 — 13 октября 1785) — 21 марта 1759 годы вышла замуж за Ланселота Турпена графа де Криссе и де Санзе (? — 9 августа 1793)
 Франсуа Ксавье Жозеф (28 декабря 1742 — 20 сентября 1808) — офицер и дипломат, в 1801-1803 годах был чрезвычайным и полномочным посланником Дании в Российской империи; 4 августа 1786 года получил от датского короля титул графа Даннескиольд-Левендаля; 3 февраля 1772 года женился на Шарлотте де Бурбон-Шароле, муазель де Бурбон (1 августа 1754 — 12 сентября 1839)
 Бенедикта София Антуанетта (январь 1741 — 1778) — 29 сентября 1757 года вышла замуж за графа Александра Оссолинского
 Мария Луиза (апрель 1746 — 14 октября 1835) — 25 января 1766 года вышла замуж за полковника графа Луи Антуана Леона де Бранкас  (15 августа 1735 — март 1821)

Примечания

Источники 
 Военный энциклопедический лексикон. — СПб — Часть VIII, 1844.
 Энциклопедия военных и морских наук. Под главной редакцией Леера. — СПб — том IV, 1889.

Маршалы Франции
Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Военачальники Саксонии
Генерал-аншефы
Ревельские губернаторы
Участники Войны за австрийское наследство
Почётные члены Французской академии наук